Кортеш ():

 португальская фамилия
 районы (фрегезии) Португалии:
 Кортеш-ду-Мейю — в округе Каштелу-Бранку
 Кортеш (Лейрия) — в округе Лейрия
 Кортеш (Монсан) — в округе Виана-ду-Каштелу